W Rumunii
 Buciumeni – gmina w okręgu Gałacz
 Buciumeni – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Buciumeni
 Buciumeni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Drăgoești